Вильгельм или Вильхельм (от , ) — традиционно немецкая фамилия.
 Вильгельм, Брюс (род. 1945) — тяжелоатлет и стронгмен из США.
 Вильгельм, Жан-Пьер (1912—1968) — немецкий галерист, художественный посредник, художественный критик, переводчик и издатель французской литературы.
 Вильгельм, Карл (1815—1873) — немецкий хоровой дирижёр и композитор.
 Вильхельм, Кати (род. 1976) — немецкая биатлонистка.
 Вильгельм, Кейт (1928—2018) — американская писательница-фантаст.
 Вильгельм, Луи (1900—1966) — французский легкоатлет.
 Вильгельм, Рихард (1873—1930) — немецкий синолог, востоковед широкого профиля, миссионер.
 Вильхельм, Силард (род. 1982) — венгерский пловец.
 Вильгельм, Эрвин (1926—2012) — саарский футболист.
 Вильгельм-Келль, Ханнес (род. 1970) — немецкий общественный деятель.
 См. также 
 Вильхельмер, Франц
 Вильгельма
 Вильгельми